Haus Waldeck steht für:
 Haus Waldeck, Niederlassung der Kirche des Reiches Gottes in Weilrod, Hessen

Adelsgeschlechter:
 Haus Waldeck, hessisch-westfälisches Hochadelsgeschlecht
 die südschwarzwäldischen Herren von Waldeck, siehe Waldeck (Adelsgeschlecht, Schwarzwald)
 die südbayerischen Herren von Waldeck, siehe Waldeck zu Alten- und Hohenwaldeck
 ein rheinisches Ministerialengeschlecht, siehe Boos von Waldeck